La  édition du championnat du monde de badminton par équipes masculines, appelé également Thomas Cup a eu lieu en mai et juin 1979 à Jakarta en Indonésie.

Format de la compétition 

21 nations participent à la Thomas Cup. Après des phases de qualifications continentales disputées localement, un tournoi final joué à Jakarta fin mai, début juin 1979 attribue le titre.

L'Indonésie, tenant du titre et pays organisateur, est qualifiée d'office pour le tournoi final.

Chaque rencontre se joue en 9 matches : 5 simples et 4 doubles.

Pays participants

Qualifications

Zone Océanie

Zone Asie
En raison de bouleversements politiques, la zone asiatique est décimée car 4 nations, dont l'équipe de Thaïlande, traditionnellement très forte, ont déclaré forfait ou ont été radiées de la compétition, ne laissant que l'Inde et la Malaisie.

Zone Europe

Zone Amériques
En raison des nombreux forfaits dans la Zone asiatique, Taïwan a été reversé dans la zone panaméricaine, mais a accepté de se retirer de la compétition après les protestations du Mexique.

Tournoi final

Tableau

Demi-finales

Finale

Références

1979
Badminton
Badminton
Badminton
Thomas Cup
Sport en Indonésie en 1979